Rantau Karya (Geragai), een plaats in Indonesië
Rantau Karya (Air Sugihan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing